A Woman's Wit – cortometraggio del 1909 diretto da Tom Ricketts
 A Woman's Wit – cortometraggio del 1910 diretto da Joseph A. Golden
 A Woman's Wit – cortometraggio del 1912 diretto da Warwick Buckland
 A Woman's Wit – cortometraggio del 1913 diretto da Reginald Barker